Ein Applikator ist ein röhren-, düsen- oder stabförmiges Hilfsmittel 
 zum Aufsetzen dekorativer Details auf Textilien oder Möbel etc., siehe Applike
 zum Aufbringen von Materialien mit bestimmten Eigenschaften auf ein Grundmaterial, zum Beispiel Pulverlack oder Fahrbahnmarkierung
 zum Auftragen von Kosmetika, beispielsweise Lipgloss, oder von Arzneimitteln, siehe Applikationsform
 zum Einführen von Tampons und Ähnlichem in Körperöffnungen, z. B. Vaginalapplikator
 zum Einbringen von Sonden oder Arzneimitteln in den Körper
 zum Aufbringen von Materialien mit bestimmten Eigenschaften auf ein Grundmaterial, zum Beispiel Sonnenschutzfolie auf eine Glasscheibe

Siehe auch: